Erik Valeur er navnet på flere personer:

 Erik Valeur (embedsmand) (1877-1958) – dansk embedsmand, afdelingschef i Udenrigsministeriet
 Erik Valeur (journalist) (født 1955) – dansk journalist og forfatter